Palpares turcicus — вид сетчатокрылых насекомых из семейства муравьиных львов (Myrmeleontidae).

Описание 
Голова относительно маленькая, поставлена вертикально. По бокам головы находятся круглые глаза. Усики булавообразно утолщёны к концу. Брюшко длинное и узкое. Рисунок брюшка представлен поперечными бурыми кольцами. Ширина пронотума больше его длины. Ноги сильные. Жилкование крыльев сетчатое. Крылья широкие, с развитым тёмным сложным рисунком, образованным пятнами, с однорядным костальным полем.

Ареал 
Турция, Иран, Сирия, Армения, Азербайджан.

Биология 
Взрослые муравьиные — хищники, добычу ловят в полёте. Личинка относительно крупная, имеет бочковидное и слабо уплощённое тело. Личинки — активные хищники, сооружают характерные ловчие воронки в песчаных почвах, в которых ловят мелких насекомых и других беспозвоночных, закопавшись в песок. Пищеварение у личинок внекишечное. Окукливаются в шелковистом коконе. Куколка свободная.

Примечания 

Муравьиные львы
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1976 году